Araban (district), een Turks district in de provincie Gaziantep
 Araban (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Araban
 Araban (album), een album van gitaarband The Treble Spankers.